La tabla periódica de los elementos ampliada fue sugerida por primera vez por Glenn Theodore Seaborg en 1969. Se considera una extensión lógica de los principios que hicieron posible la tabla periódica, de tal forma que sea posible incluir fácilmente los elementos químicos no descubiertos aún. Todos los elementos se denominan según los postulados de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (la IUPAC, siglas de su nombre en inglés International Union of Pure and Applied Chemistry), que proporciona una denominación sistemática de elementos estándar mientras no se confirme un nombre oficial.

Véase también 
 Alternativas de tablas periódicas
 Tabla periódica de los elementos
 Tabla periódica ampliada escalonada por la izquierda

Elementos químicos
Tabla periódica
Ciencia de 1969